Dian (chin. 滇; Pinyin: Diān) ist

 eine Kurzform für die südwestchinesische Provinz Yunnan
 ein antikes Volk, Gründer des Dian-Reiches 
 ein antiker Staat auf dem Gebiet des heutigen Yunnan, siehe Dian-Reich
 Diǎn (㇔), ein Strich der chinesischen Schriftzeichen

Dian war auch
 Dian (Hellespont), legendarischer Fürst im 9. Jahrhundert südöstlich der Ostsee